Anin Fuic steht für:

* Anin Fuic (Kampung Alor), eine Aldeia in Kampung Alor, Dili, Osttimor
 Anin Fuic (Madohi), eine Aldeia in Madohi, Dili, Osttimor